Le patronyme Fjeld est un patronyme d'origine scandinave, signifiant « montagne » en norvégien et en danois. Prononcer fiël.

Patronyme 

 Eyvind Fjeld Halvorsen (1922 - 2013),  philologue norvégien
 Heidi Fjeld (1970- ),  anthropologue et tibétologue norvégienne

Notes et références 

Homonymie de patronyme norvégien